Pipeline kan syfta på:

 Pipeline – en rörledning för vätskor eller gaser
Pipeline (datorhårdvara) – ett antal processelement seriekopplas så att utdatan från ett blir indata till nästa

Kultur
Pipeline (musikalbum av The Chantays) – ett musikalbum av The Chantays från 1963
Pipeline (sång) – en låt på skivan Construction Time Again från 1983 av gruppen Depeche Mode
Pipeline (rockklubb) – en rockklubb och ideell musikförening, grundad 1973, i Sundsvall